Stampfibach ist ein Gewässername:

 Stampfibach (Fisibach), linker Zufluss des Fisebachs bei Stampfi, Gemeinde Bachs, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Stampfibach (Simme), linker Zufluss der Simme in Boltigen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Stampfibach (Surb), linker Zufluss der Surb vor Tegerfelden, Bezirk Zurzach, Kanton Aargau